

Історія 
 Місце в'їзду до міста або виїзду з цього, яке охоронялося. Пост, створюваний на центральному шляху для збирання з проїжджаючих мита, податків і т. ін. за проїзд або перевезення товарів.

Право 
 Застава — вид цивільного зобов'язання, відповідно до якого кредитор в разі невиконання боржником зобов'язання має право на його певне рухоме чи нерухоме майно.
 Застава — вид запобіжного заходу, який полягає в тому, що підозрюваний, обвинувачений чи підсудний вносить на депозит органу досудового слідства або суду певні гроші або інші матеріальні цінності з метою забезпечення належної поведінки.

Одеса-Застава 
 Депо Застава
 Залізнична станція Одеса-Застава I
 Залізнична станція Одеса-Застава II

Військова справа 
 Застава — передовий пост, виставлений в стороні очікуваного нападу ворога, з ціллю попередження нападу зненацька.  (Див. форпост, аванпост, бекет.)

Населені пункти 
 Застава — хутір в Буданівському районі (тепер частина Теребовлянського району) Тернопільської області, знятий з облікових даних